Dolejší může být:

příjmení osob
 Alois Dolejší (* 1925) – český fotbalista
 Břetislav Dolejší (1928–2010) – český fotbalista
 Miroslav Dolejší (1931–2001) – český politický vězeň a publicista
 Rudolf Dolejší (1907–1977) – český fotbalista

lidská sídla
 Dolejší Hůrky – část města Postoloprty
 Dolejší Krušec – část města Hartmanice na Klatovsku
 Dolejší Kunčice – místní část Fulneku na Novojičínsku
 Dolejší Předměstí – část města Domažlice

přírodní objekty
 Dolejší drahy – přírodní památka na Klatovsku
 Dolejší rybník – více objektů (rozcestník)
 Dolejší rybník (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u obce Tchořovice na Strakonicku
 Dolejší kařezský rybník – součást přírodní památky Kařezské rybníky

Opačný pojem 
 Hořejší

Související články 
 Dolní
 Dolejš